Le aree di consiglio della Scozia (in inglese: Council Areas) sono la suddivisione territoriale di primo livello del Paese e sono pari a 32.

Lista 

Suddivisioni della Scozia